Onderdistrict in Indonesië
 Tulakan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Pacitan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Tulakan (Donorojo), een plaats in het bestuurlijke gebied Jepara in de provincie Midden-Java
 Tulakan (Tulakan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java